Velika nagrada Monaka 1990 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1990. Odvijala se je 27. maja 1990.

Rezultati

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 78
| 1:52:46,982
| 1
| 9
|-
! 2
| 4
|  Jean Alesi
| Tyrrell-Ford
| 78
| + 1,087 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 78
| + 2,073 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 5
|  Thierry Boutsen
| Williams-Renault
| 77
| +1 krog
| 6
| 3
|-
! 5
| 10
|  Alex Caffi
| Arrows-Ford
| 76
| +2 kroga
| 22
| 2
|-
! 6
| 29
|  Éric Bernard
| Larrousse-Lamborghini
| 76
| +2 kroga
| 24
| 1
|-
! 7
| 35
|  Gregor Foitek
| Onyx-Ford
| 72
| Trčenje
| 20
| 
|-
! Ods
| 11
|  Derek Warwick
| Lotus-Lamborghini
| 66
| Zavrten
| 13
| 
|-
! Ods
| 2
|  Nigel Mansell
| Ferrari
| 63
| El. sistem
| 7
| 
|-
! Ods
| 24
|  Paolo Barilla
| Minardi-Ford
| 52
| Menjalnik
| 19
| 
|-
! Ods
| 36
|  Jyrki Järvilehto
| Onyx-Ford
| 52
| Menjalnik
| 26
| 
|-
! Ods
| 26
|  Philippe Alliot
| Ligier-Ford
| 47
| Menjalnik
| 18
| 
|-
! Ods
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 41
| Distributor
| 4
| 
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Dallara-Ford
| 38
| Motor
| 12
| 
|-
! Ods
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Ford
| 36
| Zavrten
| 21
| 
|-
! Ods
| 1
|  Alain Prost
| Ferrari
| 30
| El. sistem
| 2
| 
|-
! Ods
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 20
| Menjalnik
| 16
| 
|-
! Ods
| 7
|  David Brabham
| Brabham-Judd
| 16
| Prenos
| 25
| 
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| Leyton House-Judd
| 13
| Zavore
| 23
| 
|-
! Ods
| 25
|  Nicola Larini
| Ligier-Ford
| 12
| Diferencial
| 17
| 
|-
! Ods
| 30
|  Aguri Suzuki
| Larrousse-Lamborghini
| 11
| Krmil. sistem
| 15
| 
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 7
| El. sistem
| 8
| 
|-
! Ods
| 12
|  Martin Donnelly
| Lotus-Lamborghini
| 6
| Menjalnik
| 11
| 
|-
! Ods
| 8
|  Stefano Modena
| Brabham-Judd
| 3
| Prenos
| 14
| 
|-
! Ods
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Ford
| 0
| Motor
| 9
| 
|-
! DSQ
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 34
| Diskvalifikacija
| 10
| 
|-
! DNQ
| 9
|  Michele Alboreto
| Arrows-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 14
|  Olivier Grouillard
| Osella-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 15
|  Mauricio Gugelmin
| Leyton House-Judd
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 33
|  Roberto Moreno
| Euro Brun-Judd
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 17
|  Gabriele Tarquini
| AGS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 18
|  Yannick Dalmas
| AGS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 34
|  Claudio Langes
| Euro Brun-Judd
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 31
|  Bertrand Gachot
| Coloni-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 39
|  Bruno Giacomelli
| Life
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Vodilni: Ayrton Senna 78 krogov (1-78)

Formula 1 sezona 1990
1990